Pinilla ist der Name folgender Personen:

 Antonio Pinilla (* 1971), spanischer Fußballspieler
 Gustavo Rojas Pinilla (1900–1975), kolumbianischer Politiker (Familienname ist Rojas Pinilla)
 José María Pinilla Fábrega (1919–1979), panamaischer Politiker
 Mauricio Pinilla (* 1984), chilenischer Fußballspieler
 Ramiro Pinilla (1923–2014), spanischer Schriftsteller

Pinilla steht außerdem für:
 Pinilla de los Barruecos, spanische Gemeinde in der Provinz Burgos
 Pinilla de los Moros, spanische Gemeinde in der Provinz Burgos

 La Pinilla, ein spanisches Wintersportgebiet